

Biologia 
 Nuda – classe del phylum Ctenophora

Dipinti 
 Nuda – dipinto di Giorgione

Musica 
 Nuda – album dei Garybaldi del 1972
 Nuda/Colpa mia – singolo di Mina del 1976
 Nuda/Sì – singolo di Carmen Russo del 1985
 Nuda – singolo di Aleandro Baldi del 2002
 Nuda – singolo di Max De Angelis del 2004
 Nuda – album di Ania del 2008
 Nuda – singolo di Ania del 2008
 Nuda – album di Annalisa del 2020

Geografia 
Monte La Nuda – montagna dell'Appennino bolognese (1.827 m s.l.m.)
Monte Nuda – montagna dell'Appennino modenese nel gruppo del Monte Giovo, presso il Lago Santo
Monte La Nuda – montagna dell'Appennino reggiano nei pressi del Lago Cerretano
Nuda – montagna dell'Appennino tosco-emiliano vicina al Passo di Giovarello.